Sauga bezeichnet:

 Sauga, eine ehemalige Landgemeinde in Estland
 Sauga (Fluss) im Südwesten Estlands
 in der Antike einen Fluss in Hispania Tarraconensis, möglicherweise der heutige Miera (Fluss) in Kantabrien